Vorstius ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphus Vorstius (Adolf van Voorst; 1597–1663), Botaniker und Professor der Medizin in Leiden
 Aelius Everhardus Vorstius (1565–1624), niederländischer Mediziner und Botaniker
 Konrad von der Vorst (lat. Conrad Vorstius; 1569–1622), deutsch-niederländischer Theologe und Reformer
 Johannes Vorstius (Johann Vorstius; 1623–1676), Kurfürstliche Bibliothekar und Gymnasialdirektor
 Joris Vorstius (1894–1964), deutscher Bibliothekar